КМТ02 — серия российских больших морозильных траулеров. Строится с 2018 года на Выборгском судостроительном заводе.

Описание проекта 
Проект разработан Морским Инженерным Бюро на основе проекта ST-116XL норвежской компании Skipsteknisk.. Назначение — траловый промысел донных пород рыб, производство в море продукции: обезглавленная и потрошеная рыба, филе, печень трески, рыбная мука и рыбий жир.

Суда проекта

Примечания

Ссылки 
 ПРОЕКТ КМТ02
 Выборгский завод заложил головной морозильный траулер проекта КМТ02
 В Выборге спустили на воду траулер «Норд Пилигрим»

Траулеры
Суда, построенные на Выборгском судостроительном заводе